Гали́на Николае́вна Загу́рская (; 1905, Иркутск — 1978, Ташкент) — советская, российская и узбекистанская театральная актриса, режиссёр, балерина, балетмейстер. Народная артистка СССР (1969).

Биография 
Галина Загурская родилась 27 апреля 1905 года в Иркутске (ныне в России).

Её отец Николай Загурский из числа поляков, сосланных в Восточную Сибирь после восстания в Польше 1863-го года. Служил инженером на Дальневосточной железной дороге. В 1918 году был расстрелян белогвардейцами.

С 1921 года, после окончания балетной школы в Иркутске, — балерина Иркутского драматическоо театра, где в этом качестве проработала пять лет. До 1932 года — балетмейстер театра.

С 1932 года работала как балетмейстер и драматическая актриса в Ярославском драматическом театре, затем в театрах Владивостока, Иркутска и др.

С 1937 по 1977 год (с перерывом) — актриса, с 1946 — также и художественный руководитель Ташкентского русского драматического театра им. М. Горького (ныне Русский драматический театр Узбекистана). Исполнила более 150 ролей.

Как режиссёр ставила спектакли в театре и драматическом кружке Дома пионеров. Много занималась с детьми, молодыми актёрами театра.

В конце 1940-х — начале 1950-х годов два года работала в Приморском краевом драматическом театре им. М. Горького (Владивосток).

Депутат Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва.

Скончалась 16 ноября (по другим источникам — 10 ноября) 1978 года в Ташкенте. Похоронена на Боткинском кладбище.

Семья 
 Муж — Юрий Павлович Яковлев (1906—1954), театральный критик, директор театра

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Узбекской ССР
 Народная артистка Узбекской ССР (1944)
 Народная артистка СССР (1969)
 Государственная премия Узбекской ССР имени Хамзы (1971) — за исполнение роли Толгонай в спектакле «Материнское поле» Ч. Айтматова
 Орден Ленина (1959)
 Орден «Знак Почёта» (1944)
 1 орден
 Медали.

Творчество

Театральные роли 

 «Американская трагедия» по Т. Драйзеру — Сондра
 «Анна Каренина» по Л. Толстому — Анна Каренина
 «Бай и батрак» Хамзы — Джамиля
 «Филумена Мартурано» Э. де Филиппо — Филумена
 «Без вины виноватые» А. Островского — Кручинина, Нина Коринкина
 «Последняя жертва» А. Островского — Юлия Тугина
 «Вишнёвый сад» А. Чехова — Раневская
 «Враги» М. Горького — Татьяна
 «Каменное гнездо» Х. Вуолийоки — Хозяйка
 «Проделки Майсары» Хамзы — Майсара
 «Странная миссис Сэвидж» Д. Патрика — миссис Сэвидж
 «Тяжесть обвинения» Л. Шейнина — Соломонида
 «Три сестры» А. Чехова — Ирина
 «Мещане» М. Горького — Елена
 «Материнское поле» Ч. Айтматова — Толгонай
 «Платон Кречет» А. Корнейчука — Лида
 «Любовь Яровая» К. Тренёва — Панова
 «Русские люди» К. Симонова — Валя
 «Воскресение» по Л. Толстому — Катюша Маслова
 «На бойком месте» А. Островского — Евгения
 «Гроза» А. Островского — Варвара
 «На дне» М. Горького — Василиса Карповна
 «Единственный свидетель» А. Тур и П. Тур — Сабурова
 «Собака на сене» Л. де Веги — Диана
 «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони — Мирандолина
 «Знаменитая Мэри» А. Дюрана — Мэри
 «Бешеные деньги» А. Островского — Лидия Чебоксарова
 «Клоп» В. Маяковского — мадам Ренессанс
 «Миссис Пайпер ведет следствие» Дж. Поплуэлла — миссис Пайпер

Постановки 
 «Кот в сапогах» по Ш. Перро
 «Собака на сене» Л. де Веги
 «Крошка Доррит» по Ч. Диккенсу
 «Женитьба Бальзаминова» А. Островского
 «Jizzaki»
 «Uch xapdori»

Примечания

Ссылки 
 
 Галина Загурская  на сайте Мемориал памяти

Персоналии:Иркутский драматический театр им. Н. П. Охлопкова
Персоналии:Театр драмы имени Фёдора Волкова
Персоналии:Приморский краевой драматический театр имени Горького
Персоналии:Ташкентский русский драматический театр
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 6-го созыва
Похороненные на Боткинском кладбище Ташкента